Pavlovec kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Pavlovec Gradečki, ort, Zagrebs län, 
 Pavlovec-Zabočki, ort, Krapina-Zagorjes län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar